Чималтита има више значења:

 Чималтита (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чималтита (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику